Loggetta, diminutivo di loggia
Rione La Loggetta
Loggetta Veneziana
Loggetta sinistra
Loggetta destra
Loggetta del cardinal Bibbiena
Loggetta del Sansovino
Loggetta del Capitano
Villa La Loggetta

Pagine correlate 

Loggia (disambigua)